De Staten van het Overkwartier was een verzameling van de ridderschap in Opper-Gelre. De ridderschap kwam regelmatig bijeen om actuele zaken te bespreken. De Staten hielden zitting in Roermond

Zittingsrecht 
Om onder de ridderschap verschreven te worden, diende men in de eerste plaats in de adelstand te zijn verheven. Voorts was grondbezit een voorwaarde voor lidmaatschap. In de Staten van het Overkwartier moest men de titel  ridder dragen. Verder namen enkele steden met overheidsrechten zitting in de Staten, zoals Geldern, Roermond, Straelen en Venlo.

Organisatie 
De Staten van het Overkwartier fungeerde als het hoogste bestuurlijke orgaan van Opper-Gelre. Vooral de omslag en inning van "bede, subsidie en onraad" waren zaken waarmee de Staten zich bezighield. Ook fungeerden de edelen die zitting namen in de Staten als raadsheren van de Hertog van Gelre.

Zie ook 
 Baanderheer
 Hof van Gelre en Zutphen
 Stadhouder

Geschiedenis van Gelre
Geschiedenis van Limburg
Geschiedenis van Noordrijn-Westfalen
Hertogdom Gelre